ČSNS může mít více významů:

 Česká strana národně sociální (zkratka ČSNS) – česká politická strana
 Česká strana národně socialistická (zkratka ČSNS (2005)) – česká politická strana
 Československá napoleonská společnost (zkratka ČSNS) – občanské sdružení historiků

Zkratky